L'Ennemi dans l'ombre, roman de science-fiction de David Weber publié en 2009 ;
 L'Ennemi dans l'ombre, film de Charles Gérard, avec Roger Hanin sorti en 1960.